Edwin Harris Colbert (1905–2001) – amerykański paleontolog
 Jean-Baptiste Colbert (1619–1683) – francuski polityk
 Stephen Colbert – amerykański satyryk i aktor

Statki i okręty:
 Colbert (1928) – francuski krążownik ciężki z okresu II wojny światowej
 "Colbert" – francuski krążownik przeciwlotniczy i rakietowy z okresu powojennego
 Colbert – jedna z dawnych nazw żaglowca Dar Pomorza

Miejscowości w USA:
 Colbert – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Madison
 Colbert – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Colbert (ang. Colbert County) – w stanie Alabama